Caqueza kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cáqueza (ort i Colombia), Cundinamarca, 
 Caqueza (kommun), Cundinamarca, 

Robotskapade Colombiaförgreningar